Adrian Ursu poate fi:

Adrian Ursu, un jurnalist român
Adrian Ursu, un cântăreț și prezentator TV din Republica Moldova